Krankenzimmer steht für

 Krankenzimmer, Patientenraum in einem Krankenhaus
 Erste-Hilfe-Raum, Versorgungsraum in einem Betriebsgebäude
Titel
 Krankenzimmer Nr. 6, Erzählung von Anton Tschechow
 Das Krankenzimmer (Aljoschin), Drama von Samuil Iossifowitsch Aljoschin
 Der Tod im Krankenzimmer, Gemälde von Edvard Munch